Niels Brock kan syfta på:

* Niels Brock (omkring 1300), dansk riddare
 Niels Brock (1731–1802), dansk affärman och donator
 Niels Lavesen Brock (död 1534), danskt riksråd
 Niels Stabel Brock (1803–1885), dansk officer